Мадсен () — данське прізвище.

Відомі носії:

 Єнс-Ерік Мадсен (1981) — данський велогонщик, олімпійський медаліст
 Марк Мадсен (1984) — данський борець греко-римського стилю, чотириразовий призер чемпіонатів світу, учасник двох Олімпійських ігор
 Мадсен — прізвище німецьких братів-музикантів, яке дало назву однойменній інді-рок-групі з міста Кленце
 Петер Мадсен (1978) — данський футболіст, нападник.
 Петер Мадсен (1971) — данський винахідник, підприємець, співзасновник некомерційної організації Copenhagen Suborbitals (яку він залишив у 2014 році), а також засновник і генеральний директор RML Spacelab ApS.

Данські прізвища